Рио дел Оро има више значења:
 Рио дел Оро (Западна Сахара)
 Рио дел Оро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио дел Оро (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику